Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 1997 – jedenaste mistrzostwa świata U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu. Odbył się w dniach 30 lipca – 10 sierpnia 1997 roku w dwóch miastach Wybrzeża Kości Słoniowej. Tytułu zdobytego w 1995 roku broniła reprezentacja Rumunii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

1997
1997 w piłce ręcznej
1997 w Afryce
Wybrzeże Kości Słoniowej w XX wieku
Piłka ręczna na Wybrzeżu Kości Słoniowej
Sport w Abidżanie
Jamusukro